Леони́д Черно́в:
 Чернов, Леонид Иванович (1915—1990) — советский художник, график и педагог, профессор.
 Чернов, Леонид Кондратьевич (1899—1933) — украинский писатель, поэт и драматург, кинооператор.